Long time gone (Crosby, Stills & Nash) (1969), een lied van Crosby, Stills & Nash, soms geflankeerd door Young
 Long time gone (1998), autobiografie van David Crosby
 Long time gone (Galliano) (1992), een lied van Galliano
 Long time gone (Darrell Scott) (2000), een lied van Darrell Scott, door hem gezongen met Tim O'Brien, gecoverd door Dixie Chicks
 Long time gone (The York Brothers) (2006), een album van The York Brothers
 Long Time Gone, ook wel Crazy Kind of Love (2013), een Amerikaanse romantische, komische dramafilm gebaeerd op de roman Angel Angel uit 2005